

Рюті — громада в кантоні Санкт-Галлен
 Рюті — місто в кантоні Цюрих
 Рюті-бай-Бюрен — громада в кантоні Берн
 Рюті-бай-Ліссах — громада в кантоні Берн